Haslehner ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Haslehner (* 1933), österreichische Schriftstellerin
 Franz Haslehner (1933–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tobias Haslehner (* 2001), österreichischer American-Football-Spieler